Дубровица — топоним:

Украина 
 Волынская область
 Дубровица — село в Камень-Каширском районе.

 Львовская область
 Дубровица — село в Яворовском районе.

 Ровненская область
 Дубровица — город, административный центр Дубровицкого района, расположен на реке Горынь к северу от областного центра Ровно.
 Дубровица — село, входит в Столбецкий сельский совет Дубенского района.

Белоруссия 
 Гомельская область
 Дубровица — деревня в Великоборском сельсовете Хойникского района.
 Гродненская область
 Дубровица — деревня, Вселюбский сельсовет Новогрудского района.
 Могилёвская область
 Дубровица — деревня, Лобжанский сельсовет Климовичского района.